|-
| 109601 - || || 19 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109602 - || || 19 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109603 - || || 18 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109604 - || || 18 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109605 - || || 18 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109606 - || || 23 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 109607 - || || 23 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 109608 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109609 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109610 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109611 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109612 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109613 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109614 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109615 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109616 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109617 - || || 16 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109618 - || || 25 d'agost, 2001 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 109619 - || || 24 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109620 - || || 24 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109621 - || || 24 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109622 - || || 24 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109623 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109624 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109625 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109626 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109627 - || || 24 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109628 - || || 27 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109629 - || || 27 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109630 - || || 27 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109631 - || || 23 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109632 - || || 25 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109633 - || || 29 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109634 - || || 29 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109635 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109636 - || || 25 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109637 - || || 27 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109638 - || || 27 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109639 - || 2001 RA || 2 de setembre, 2001 || Farpoint || G. Hug
|-
| 109640 - || 2001 RJ || 6 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109641 - || 2001 RQ || 7 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109642 - || || 7 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109643 - || || 7 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109644 - || || 9 de setembre, 2001 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 109645 - || || 8 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109646 - || || 7 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109647 - || || 8 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109648 - || || 8 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109649 - || || 8 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109650 - || || 10 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 109651 - || || 10 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 109652 - || || 10 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 109653 - || || 8 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109654 - || || 9 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109655 - || || 9 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109656 - || || 7 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109657 - || || 11 de setembre, 2001 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| 109658 - || || 11 de setembre, 2001 || San Marcello || A. Boattini, L. Tesi
|-
| 109659 - || || 10 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 109660 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109661 - || || 12 de setembre, 2001 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 109662 - || || 7 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109663 - || || 7 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109664 - || || 7 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109665 - || || 7 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109666 - || || 7 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109667 - || || 7 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109668 - || || 7 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109669 - || || 7 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109670 - || || 7 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109671 - || || 7 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109672 - || || 7 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109673 - || || 7 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109674 - || || 7 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109675 - || || 7 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109676 - || || 7 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109677 - || || 7 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109678 - || || 7 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109679 - || || 7 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109680 - || || 7 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109681 - || || 7 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109682 - || || 7 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109683 - || || 7 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109684 - || || 7 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109685 - || || 7 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109686 - || || 7 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109687 - || || 8 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109688 - || || 8 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109689 - || || 8 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109690 - || || 8 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109691 - || || 8 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109692 - || || 8 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109693 - || || 8 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109694 - || || 8 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109695 - || || 8 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109696 - || || 8 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109697 - || || 8 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109698 - || || 9 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109699 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109700 - || || 11 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
9